Martin County je název šesti okresů ve Spojených státech amerických:
 Martin County (Florida) – okres státu Florida
 Martin County (Indiana) – okres státu Indiana
 Martin County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Martin County (Minnesota) – okres státu Minnesota
 Martin County (Severní Karolína) – okres státu Severní Karolína
 Martin County (Texas) – okres státu Texas